Der Schach-Weltpokal 2005 (offiziell: FIDE World Cup 2005) fand vom 27. November bis 17. Dezember 2005 in Chanty-Mansijsk, Russland, statt. Die ersten zehn Spieler qualifizierten sich für die Kandidatenkämpfe für die Schachweltmeisterschaft 2007. Da sich Étienne Bacrot allerdings schon über die Elo-Zahl qualifiziert hatte, konnte Wladimir Malachow als Elfter ebenfalls am Kandidatenturnier teilnehmen.

Sieger des Weltpokals wurde Lewon Aronjan.

Spielbedingungen 
In jeder Runde wurden zwei Partien gespielt; stand es danach unentschieden, wurden Entscheidungsspiele mit kürzerer Bedenkzeit angehängt. In den ersten drei Runden waren unterlegene Spieler ausgeschieden, in den Runden vier bis sechs kam auch der Verlierer weiter, allerdings nur in die Platzierungsspiele bis Platz 16.

Die Zeitkontrollen für die regulären Partien waren bei 90 Minuten für die ersten 40 Züge und 15 Minuten für den Rest der Partie, mit einem Aufschlag von 30 Sekunden pro Zug. Die Entscheidungsspiele bestanden aus zwei Schnellpartien (25 Minuten je Spieler + 10 Sekunden pro Zug); falls nötig wurden danach Blitzpartien gespielt (5 Minuten Bedenkzeit + 10 Sekunden pro Zug); im Falle eines immer noch unentschiedenen Duells folgte nun eine einzige Partie, bei der Weiß 6 Minuten Bedenkzeit hat und gewinnen muss, Schwarz nur 5 und nur zu remisieren braucht.

Qualifikation 
Folgende Spieler waren für den Weltpokal qualifiziert:
 Drei der vier Halbfinalisten der FIDE-Weltmeisterschaft 2004 (Rustam Kasimjanov, Michael Adams und Teymur Rəcəbov); der vierte Halbfinalist, Wesselin Topalow, war der amtierende FIDE-Weltmeister und damit bereits für die nächste Weltmeisterschaft qualifiziert.
 Die Schachweltmeisterin von 2004 (Antoaneta Stefanowa).
 Der Juniorenweltmeister von 2004 (P. Harikrishna).
 22 Spieler mit der höchsten Elo-Wertung, wobei der Durchschnitt der Zahlen vom Juli 2004 und Januar 2005 herangezogen wurde.
 90 Spieler qualifizierten sich über Kontinentale Meisterschaften und Zonenturniere:
 46 Spieler aus Europa
 19 Spieler aus Amerika
 19 Spieler aus Asien und Ozeanien
 6 Spieler aus Afrika
 8 vom FIDE-Präsident nominierte Spieler
 3 vom örtlichen Organisationskomitee nominierte Spieler

Setzliste 
Sofern nicht anders vermerkt trugen alle Spieler den Großmeistertitel. Die Zahl hinter dem Namen steht für die Elo-Zahl, die der jeweilige Spieler zu Beginn des Turniers aufwies.
 , 2748
 , 2725
 , 2724
 , 2720
 , 2717
 , 2710
 , 2707
 , 2704
 , 2704
 , 2699
 , 2696
 , 2694
 , 2690
 , 2682
 , 2679
 , 2677
 , 2675
 , 2674
 , 2674
 , 2673
 , 2673
 , 2670
 , 2668
 , 2666
 , 2663
 , 2663
 , 2663
 , 2662
 , 2659
 , 2658
 , 2658
 , 2658
 , 2655
 , 2654
 , 2653
 , 2653
 , 2652
 , 2652
 , 2652
 , 2648
 , 2648
 , 2646
 , 2646
 , 2646
 , 2645
 , 2644
 , 2641
 , 2641
 , 2640
 , 2637
 , 2637
 , 2637
 , 2635
 , 2634
 , 2634
 , 2632
 , 2632
 , 2631
 , 2626
 , 2624
 , 2622
 , 2620
 , 2619
 , 2618
 , 2616
 , 2614
 , 2612
 , 2612
 , 2608
 , 2603
 , 2601
 , 2601
 , 2600
 , 2599
 , 2598
 , 2596
 , 2592
 , 2591
 , 2589
 , 2588
 , 2587
 , 2586
 , 2586
 , 2585
 , 2584
 , 2584
 , 2582
 , 2582
 , 2581
 , 2581
 , 2579
 , 2578
 , 2577
 , 2576
 , 2574
 , 2572
 , 2570
 , 2570
 , 2567
 , 2565
 , 2562
 , 2551
 , 2546
 , 2541
 , 2538
 , 2529
 , 2519, kein Titel
 , 2516
 , 2510
 , 2510
 , 2508, IM
 , 2506
 , 2506, IM
 , 2506, IM
 , 2501
 , 2500
 , 2500, IM
 , 2491
 , 2490
 , 2480
 , 2479, IM
 , 2445, IM
 , 2432, FM
 , 2400, IM
 , 2381, kein Titel
 , 2306, FM
 , 2303, kein Titel
  Aleksandr Sibriaev, 2264, FM

Ergebnisse Runden 1–4

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Ergebnisse, Runden 5–7

Runde 5 
 Viertelfinale
 (17) Jewgeni Barejew 0,5:1,5 Ruslan Ponomarjow (9)
 (39) Sergei Rubljowski 0,5:1,5 Étienne Bacrot (2)
 (3) Lewon Aronjan 1,5:0,5 Michail Gurewitsch (38)
 (5) Boris Gelfand 2:4 Alexander Grischtschuk (4)

 Spiele um die Plätze 9–16
 (97) Magnus Carlsen 1,5:0,5 Joël Lautier (15)
 (13) Gata Kamsky 1,5:0,5 Konstantin Sakajew (23)
 (22) Wladimir Malachow 1,5:0,5 Alexei Drejew (12)
 (19) Francisco Vallejo Pons 2,5:1,5 Loek van Wely (40)

Runde 6 
 Halbfinale
 (4) Alexander Grischuk 1:3 Ruslan Ponomarjow (9)
 (2) Étienne Bacrot 0,5:1,5 Lewon Aronjan (3)

 Spiele um die Plätze 5–8
 (39) Sergei Rubljowski 1,5:2,5 Jewgeni Barejew (17)
 (38) Michail Gurewitsch 0:2 Boris Gelfand (5)

 Spiele um die Plätze 9–12
 (22) Wladimir Malachow 2,5:3,5 Magnus Carlsen (97)
 (13) Gata Kamsky 3,5:2,5 Francisco Vallejo Pons (19)

 Spiele um die Plätze 13–16
 (15) Joël Lautier 2,5:3,5 Loek van Wely (40)
 (12) Alexei Drejew 1,5:0,5 Konstantin Sakajew (23)

Runde 7 
 Finale
 (9) Ruslan Ponomarjow 1:3 Lewon Aronjan (3)

 Spiel um Platz 3
 (2) Étienne Bacrot 2,5:1,5 Alexander Grischtschuk (4)

 Spiel um Platz 5
 (5) Boris Gelfand 1,5:2,5 Jewgeni Barejew (17)

 Spiel um Platz 7
 (39) Sergei Rubljowski 1,5:0,5 Michail Gurewitsch (38)

 Spiel um Platz 9
 (97) Magnus Carlsen 1:3 Gata Kamsky (13)

 Spiel um Platz 11
 (22) Wladimir Malachow 1,5–0,5 Francisco Vallejo Pons (19)

 Spiel um Platz 13
 (40) Loek van Wely 1,5:2,5 Alexei Drejew (12)

 Spiel um Platz 15
 (15) Joël Lautier 3,5:3,5 Konstantin Sakajew (23)

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Website
 Regeln für den Schach-Weltpokal 2005 (MS Word; 82 kB)
 

2005
Schachwettbewerb in Chanty-Mansijsk
Weltpokal